Kaiser-Wilhelm-II.-Denkmal steht für:
 Kaiser-Wilhelm-II.-Denkmal (Ålesund)
 Kaiser-Wilhelm-II.-Denkmal (Aus)